František Horáček ist der Name folgender Personen:

* František Horáček (Jurist) (1846–1915), tschechischer Anwalt 
 František Horáček (Pädagoge) (1847–1896), tschechischer Pädagoge und Schriftsteller 
 František Horáček (Priester) (1851–1909), tschechischer Priester 
 František Horáček (General) (1891–1941), tschechoslowakischer General und Widerstandskämpfer
 František Horáček; Geburtsname von Jim Čert (* 1956), tschechoslowakischer Sänger und Musiker